Drosophila chauvacae är en tvåvingeart som beskrevs av Léonidas Tsacas 1984.

Taxonomi och släktskap 
D. chauvacae ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor.

Kladogram över D. chauvacae och närbesläktade arter

Utbredning 
Artens utbredningsområde är Komorerna.

Källor

Externa länkar 

Daggflugor
c
Insekter i etiopiska regionen